Сильвермастер — фамилия:

 Сильвермастер, Натан (1898—1964) — американец русского происхождения, советский разведчик.
 Сильвермастер, Хелен (1899—1991) — американка русского происхождения, советская разведчица; жена Натана.

См. также